Малинто има више значења:

 Малинто, Сан Хуан Малинто (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Малинто (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику